WIG30 – indeks giełdowy 30 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który został wprowadzony 23 września 2013 roku i funkcjonuje obok indeksu WIG20.

Skład indeksu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Notowania spółek wchodzących w skład indeksu WIG30

Indeksy giełdowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie